Парламент — название следующих понятий:

Государственный орган
 Парламент — общее название высшего представительного и законодательного органа в демократических государствах.
 Двухпалатный парламент — форма организации законодательного органа федеративных государств.
 Парламенты во Франции — судебные органы во Французском королевстве в период с XI по XVIII века.

Другое
 «Парламент» — марка сигарет.

См. также 
 Парламентёр